Флюид (от  «жидкий; текучий»).
 Флюид — в физике, состояние вещества с параметрами выше критических; также гипотетическая жидкость, которой до XVIII в. объясняли явления тепла, магнетизма, электричества.
 Флюид — жидкие и газообразные легкоподвижные компоненты магмы или циркулирующие в земных глубинах насыщенные газами растворы.
 Флюид — нефтегазовая система; газ или газообразная среда; жидкость; текучая среда.
 Флюид — в спиритизме: «психический ток», излучаемый человеком, источник преобразования и развития жизненного начала.